Trafford - localidade inglesa
Trafford (Alabama) - nos Estados Unidos
Trafford (Pensilvânia) - nos Estados Unidos

Desambiguação